Zimske olimpijske igre 1994 (uradno XVII. zimske olimpijske igre) so bile zimske olimpijske igre, ki so potekale leta 1994 v Lillehammerju na Norveškem. Druge gostiteljske kandidatke so bile: Anchorage, ZDA; Östersund/Åre, Švedska in Sofija, Bolgarija.

Leta 1986 je MOK odločil, da bodo poletne in zimske olimpijske igre potekale na zamenjujočih se soda leta. 1988 je bila izbrana gostiteljica.

Prizorišča 
 Birkebeineren Skistadion - biatlon, nordijska kombinacija in smučarski teki
 Fjellhallen - hokej na ledu
 Hafjell - alpsko smučanje (kombinacija, slalom in veleslalom)
 Håkons Hall - hokej na ledu
 Hamar OL-amfi - umetnostno drsanje
 Lysgårdsbakkene - smučarski skoki, otvoritvena in zaključna slovesnost
 Kvitfjell - alpsko smučanje (smuk in super veleslalom)
 Vikingskipet - hitrostno drsanje

Olimpijske discipline

Rezultati 

(poudarjena je gostiteljska država)

Športniki z največ zlatimi medaljami 
 Johann Olav Koss (, hitrostno drsanje): 3 zlate medalje

 Ljubov Jegorova (, smučarski teki): 3 zlate medalje

Športniki z največ medaljami 
 Manuela Di Centa (, smučarski teki): 5 medalj (2 zlata, 2 srebra, 1 bron)
 Ljubov Jegorova (, smučarski teki): 4 medalje (3 zlata, 1 srebro)
 Bjørn Dæhlie (, smučarski teki): 4 medalje (2 zlata, 2 srebra)

Slovenski športniki uvrščeni med deseterico 

 Katja Koren (alpsko smučanje):  (slalom), 6. mesto (kombinacija), 7. mesto (super veleslalom) in 10. mesto (smuk)
 Jure Košir (alpsko smučanje):  (slalom) in 10. mesto (kombinacija)
 Alenka Dovžan (alpsko smučanje):  (kombinacija)
 Mitja Kunc (alpsko smučanje): 4. mesto (slalom) in 7. mesto (kombinacija)
 Urška Hrovat (alpsko smučanje): 8. mesto (slalom)
 Janez Ožbolt (biatlon): 9. mesto (10 km)
 Robert Meglič (smučarski skoki): 9. mesto (velika skakalnica)
 Andrej Miklavc (alpsko smučanje): 10. mesto (slalom)

Koledar dogodkov 

|-
|bgcolor=#ee3333|   ●   ||Otvoritvena/zaključna slovesnost|| bgcolor=#3399ff|   ●   ||Kvalifikacijsko tekmovanje || bgcolor=#ffcc00|   ●   ||Finalno tekmovanje ||bgcolor=#00cc33|   ●   ||Ekshibicijska gala
|-

! Februar!! 12. !! 13. !! 14. !! 15. !! 16. !! 17. !! 18. !! 19. !! 20. !! 21. !! 22. !! 23. !! 24. !! 25. !! 26. !! 27.
|-
| Slovesnosti||bgcolor=#FF3333 align=center|   ●    || || || || || || || || || || || || || || ||bgcolor=#FF3333 align=center|   ●   
|-
| Akrobatsko smučanje || || || || bgcolor=#3399ff align=center|  ●  ●  || bgcolor=#ffcc00 align=center|  ●  ●  || || || || || bgcolor=#3399ff align=center|  ●  ●  || || || bgcolor=#ffcc00 align=center|  ●  ●  || || ||
|-
| Alpsko smučanje || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#3399ff align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#3399ff align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●   
|-
| Biatlon || || || || || || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || || bgcolor=#ffcc00 align=center|  ●  ●  || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    ||
|-
| Bob || || || || || || || || bgcolor=#3399ff align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || || || || || bgcolor=#3399ff align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●   
|-
| Hitrostno drsanje || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || ||
|-
| Hitrostno drsanje na kratke proge || || || || || || || || || || || bgcolor=#ffcc00 align=center|  ●  ●  || || bgcolor=#ffcc00 align=center|  ●  ●  || || bgcolor=#ffcc00 align=center|  ●  ●  ||
|-
| Hokej na ledu || bgcolor=#3399ff align=center| || bgcolor=#3399ff align=center| || bgcolor=#3399ff align=center| || bgcolor=#3399ff align=center| || bgcolor=#3399ff align=center| || bgcolor=#3399ff align=center| || bgcolor=#3399ff align=center| || bgcolor=#3399ff align=center| || bgcolor=#3399ff align=center| || bgcolor=#3399ff align=center| || bgcolor=#3399ff align=center| || bgcolor=#3399ff align=center| || bgcolor=#3399ff align=center| || bgcolor=#3399ff align=center| || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●   || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●   
|-
| Nordijska kombinacija || || || || || || || bgcolor=#3399ff align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || || || || bgcolor=#3399ff align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || ||
|-
| Sankanje || || bgcolor=#3399ff align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#3399ff align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●   || || || || || || || || ||
|-
| Smučarski skoki || || || || || || || || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || ||
|-
| Smučarski teki || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || bgcolor=#ffcc00 align=center|  ●  ● || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●   
|-
| Umetnostno drsanje || || bgcolor=#3399ff align=center|    ●    || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || bgcolor=#3399ff align=center|    ●    || bgcolor=#3399ff align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=#3399ff align=center|    ●    || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || || bgcolor=#3399ff align=center|    ●    || || bgcolor=#ffcc00 align=center|    ●    || bgcolor=00cc33| ||
|-
! Februar!! 12. !! 13. !! 14. !! 15. !! 16. !! 17. !! 18. !! 19. !! 20. !! 21. !! 22. !! 23. !! 24. !! 25. !! 26. !! 27.

Dogodki

Države udeleženke 
 Glej tudi: Slovenija na Zimskih olimpijskih igrah 1994

Iger se je udeležilo 67 držav, kar je za 3 več, kot na zimskih olimpijskih igrah leta 1992.

Zastavonoša Slovenije je bil alpski smučar Jure Košir.

Prvič so se iger udeležile:

kot samostojne države:

Glej tudi 
 Slovenija na Zimskih olimpijskih igrah 1994
 Zimske paraolimpijske igre 1994
 Slovenski olimpijski šampioni
 Zimske olimpijske igre

Zunanje povezave 
 Mok o zimskih olimpijskih igrah 1994
 Odlomki otvoritvene slovesnosti

 
1994
1994 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Lillehammer